Cheyenne  o xeiene , tribu ameríndia de la família lingüística algonquina
 Cheyenne River, reserva índia dels sioux creada el 1889
 Cheyenne (Oklahoma), població de l'estat estatunidenc d'Oklahoma
 Cheyenne (Wyoming), capital de l'estat de Wyoming (Estats Units d'Amèrica)
 Cheyenne (sèrie de televisió)